Vela puede referirse a:

 la vela (iluminación) de cera o de otro combustible, para la iluminación;
 la vela (medida), unidad de medida de iluminancia;
vela solar, método de propulsión para sondas y naves espaciales;
 la vela (deporte) es un deporte náutico disputado sobre embarcaciones de vela;
 Vela (constelación), constelación del hemisferio sur;
 Vela (satélite), satélites estadounidenses, con un número total de 12;
 Vela X-1, sistema binario compuesto por un púlsar y una estrella masiva;
Vela es uno de los nombres vulgares del cigarrillo de cannabis;
 Hotel Vela es el nombre popular del hotel W Barcelona;
 La Vela, edificio principal del complejo de oficinas Ciudad BBVA.

Lugares 

Lagoa da Vela, laguna portuguesa;
María Ignacia (Estación Vela), localidad argentina;
Vela (Guarda), freguesia portuguesa del municipio de Guarda.

Náutica 

 vela (náutica) tela puesta en el mástil de una embarcación para aprovechar el viento. Algunos tipos son:

vela ligera, tipo de navegación con veleros que no disponen de propulsión a motor;
vela latina Tipo de vela triangular común en los pueblos del Mar Mediterráneo desde las épocas más antiguas;

Personas 

Vela (apellido), apellido de varias personas;

Enlaces externos